Det har funnits flera personer med namnet August Danielsson, se:

Carl August Danielsson, riksdagspolitiker (1838-1912)
August Danielsson i Långnäs, riksdagspolitiker (1821-1901)
August Danielsson i Mörlanda, riksdagspolitiker (1876-1955)
Olof August Danielsson, professor (1852-1933)